Линт может означать:
 Линт — хлопковый пух.
 Линт — река в Швейцарии.
 Линт — муниципалитет в Бельгии.
 Персоналии
 Линт, Дерек де (род. 1950) — нидерландский актёр.
 де Линт, Чарльз (род. 1951) — канадский писатель-фантаст.

См. также 
 Эшер фон дер Линт